Sage (volksverhaal), een traditioneel volksverhaal
 Sågen, een plaats in Zweden